Víctor Antonio Becerril Rodríguez (Chiclayo, 13 de junio de 1953) es un contador público y político peruano. Fue Congresista de la República durante el periodo parlamentario 2000-2001. Actualmente se encuentra preso tras ordenarse su detención preliminar contra él, su hermano Wilfredo Becerril y otros implicados por el caso "Los Temerarios del Crímen".

Biografía 
Nació en Chiclayo, el 13 de junio de 1953. Hijo de Wilfredo Becerril Vargas y Abilia Rodríguez Torres.

Cursó sus estudios primarios en el distrito de Milpuc, provincia de Rodríguez de Mendoza, departamento de Amazonas y los secundarios en el Colegio Nacional San Juan de Trujillo.

Entre 1972 y 1978 cursó estudios superiores de contabilidad en la Universidad Nacional de Trujillo.

Vida política

Congresista (2000-2001) 
Su primera participación política fue en las elecciones generales del 2000, donde fue elegido Congresista de la República por la Alianza Perú 2000 con 21,900 votos, para el periodo parlamentario 2000-2005.

En noviembre del 2000, tras la publicación de los Vladivideos y la renuncia de Alberto Fujimori a la Presidencia de la República mediante un fax, su cargo parlamentario parlamentario es reducido hasta julio del 2001 donde se convocó a nuevas elecciones.

Intentó su reelección en las elecciones generales del 2001 como candidato al congreso por Amazonas por el partido Todos por la Victoria, sin embargo no resultó reelegido.

Asimismo, Becerril fue candidato a la Presidencia Regional de Lambayeque en las elecciones regionales del 2014 y en las elecciones del 2018, en ambas ocasiones por Fuerza Popular y sin éxito.

Controversias 
Tras estar prófugo por 22 días, en enero del 2019 se entregó a la Policía luego de que el cuarto juzgado de investigación preparatoria de Chiclayo ordenara su detención preliminar por presuntamente pertenecer a la red de corrupción denominada "Los Temerarios del Crimen" encabezada por el entonces Alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel.

En esta investigación también está inmerso sus hermanos Wilfredo Becerril y Héctor Becerril.

Según la fiscalía, Antonio Becerril ayudó, junto al regidor provincial Boris Bartra, a una empresaria a ganar la concesión de la construcción de una planta de transferencia de residuos sólidos a cambio de una coima.

Referencias

Alumnado del Colegio Nacional San Juan (Trujillo)
Chiclayanos
Congresistas de Perú 2000-2001
Contadores de Perú
Alumnado de la Universidad Nacional de Trujillo
Miembros de Fuerza Popular